English Hills ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 English Hills (North Carolina), im Henderson County
 English Hills (Henrico County, Virginia)
 English Hills (Stafford County, Virginia)

Erhebungen:
 English Hills (Kalifornien), im Solano County